Strike kan syfta på:

 Strike – en term i bowling
 Strikeout – en term i baseboll
 Strike! – en film